Kullsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kullsjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Kullsjön (Ledsjö socken, Västergötland), sjö i Götene kommun, 
Kullsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (12,4 ha)

Se även
Kullasjön
Kollsjön, Västergötland, sjö i Lerums kommun som även kallas Kullsjön.

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn